El que segueix és una llista dels reis vàndals, però també dels alans (ja que foren anomenats Rex Wandalorum Et Alanorum pels analistes romans d'Orient), notablement durant el seu regne a Àfrica.

Llista dels reis vàndals (asdings) 

El 534, Gelimer és derrotat i capturat per Belisari, general de Justiniaà. Àfrica esdevé una província de l'Imperi Romà d'Orient.

Cronologia

Llista dels reis vàndals (silings) 
 Fridibald (¿? - 418)

Genealogia dels reis vàndals asdings d'Àfrica 
En negreta els reis vàndals, precedits de número els reis del Regne Vàndal d'Àfrica, per l'ordre de regnat.

Referències

Bibliografia 
 

 
Vandals